Nederländerna skickade deltagare första gången till olympiska sommarspelen 1900, och har deltagit vid de flesta spelen sedan dess. 1956 valde man att bojkotta olympiska sommarspelen i Melbourne, som en protest mot Sovjetunionens invasion av Ungern. Dock tävlade en nederländsk ryttare vid ridtävlingarna i Stockholm, som hölls några månader före de ordinarie spelen). 

1928 var Nederländerna värdnation för olympiska sommarspelen i Amsterdam.

322 medaljer har vunnits vid de olympiska sommarspelen. Simning och cykling är de sporter vilka givit flest medaljer till nationen. 133 av de 147 medaljerna i olympiska vinterspelen kommer från hastighetsåkning på skridsko.

Historia 
Landets första guldmedalj togs av Minerva Amsterdam i rodd vid olympiska sommarspelen 1900. Eftersom styrmannen i finalen ersattes av en okänd fransk pojke, så fråntogs Nederländerna medaljen, som tillföll ett internationellt mixteam. 

Den första individuella guldmedaljen vid ett olympiskt sommarspel togs av Maurice Peeters i cykling vid olympiska sommarspelen 1920, i 1000 meter sprint. Den första guldmedaljen i olympiska vinterspelen togs av Sjoukje Dijkstra i damernas konståkning vid olympiska vinterspelen 1964.

Medaljtabeller

Medaljer efter sommarspel

Medaljer efter vinterspel

Medaljer efter sommarsport

Medaljer efter vintersport